Ярміла Ґайдошова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Мона Бартель.

Бартель виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Яніну Вікмаєр з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1= Перше коло
|RD2= Друге коло
|RD3=Чвертьфінали
|RD4=півфінал

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Я Вікмаєр
|RD1-score01-1=7
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3= 
|RD1-seed02= 
|RD1-team02= М Еракович
|RD1-score02-1=5
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3= 

|RD1-seed03= 
|RD1-team03= Г Воскобоєва
|RD1-score03-1=5
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=4
|RD1-seed04=WC
|RD1-team04= К Деллаква
|RD1-score04-1=7
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05= 
|RD1-team05= К Закопалова
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=5
|RD1-seed06= 
|RD1-team06= С Халеп
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=7

|RD1-seed07= 
|RD1-team07= О Балтача
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=5
|RD1-score07-3= 
|RD1-seed08=8
|RD1-team08= І-К Бегу
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=7
|RD1-score08-3= 

|RD1-seed09=3
|RD1-team09= М Мікулеску
|RD1-score09-1=0
|RD1-score09-2=4
|RD1-score09-3= 
|RD1-seed10=PR
|RD1-team10={{nowrap| А Чакветадзе}}
|RD1-score10-1=6|RD1-score10-2=6|RD1-score10-3= 

|RD1-seed11= 
|RD1-team11= Ц Піронкова|RD1-score11-1=712|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=77|RD1-seed12=Q
|RD1-team12= Г Вотсон
|RD1-score12-1=610
|RD1-score12-2=6|RD1-score12-3=62

|RD1-seed13=LL
|RD1-team13= К Барруа
|RD1-score13-1=1
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3= 
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= С Джонс|RD1-score14-1=6|RD1-score14-2=6|RD1-score14-3= 

|RD1-seed15= 
|RD1-team15= Л Градецька
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3= 
|RD1-seed16=6
|RD1-team16= Ш Пеєр
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3= 

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= Я Вікмаєр
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3= 
|RD2-seed02=WC
|RD2-team02= К Деллаква
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3= 

|RD2-seed03= 
|RD2-team03= С Халеп
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3= 
|RD2-seed04=8
|RD2-team04= І-К Бегу
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=2
|RD2-score04-3= 

|RD2-seed05=PR
|RD2-team05={{nowrap| А Чакветадзе}}
|RD2-score05-1=6|RD2-score05-2=6|RD2-score05-3= 
|RD2-seed06= 
|RD2-team06= Ц Піронкова
|RD2-score06-1=3
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3= 

|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= С Джонс
|RD2-score07-1=67
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3= 
|RD2-seed08=6
|RD2-team08= Ш Пеєр
|RD2-score08-1=79
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3= 

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= Я Вікмаєр
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3= 
|RD3-seed02= 
|RD3-team02= С Халеп
|RD3-score02-1=4
|RD3-score02-2=0
|RD3-score02-3= 

|RD3-seed03=PR
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=0r
|RD3-seed04=6
|RD3-team04= Ш Пеєр
|RD3-score04-1=4
|RD3-score04-2=6|RD3-score04-3=1

|RD4-seed01=1
|RD4-team01=
|RD4-score02-1=6|RD4-score02-2=78|RD4-score02-3= 
}}

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливий лузер 
  Крістіна Барруа'''

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw

Hobart International, одиночний розряд
Moorilla Hobart International 2012